Джон Уикс (): Уикс, Джон (1921—2005) — английский архитектор.
 Уикс, Джон (род. 1949) — английский композитор.
 Уикс, Джон Уингейт (1860—1926) — американский политик.